Иоганн Христоф Альтниколь (; крестился 1 января 1720, Берна, Силезия (ныне Суликув, Нижнесилезское воеводство) , Польша) — 25 июля 1759, Наумбург , Саксония-Ангальт, Германия) — немецкий ,  (бас), , ученик и зять, музыкальный копиист И. С. Баха.

Биография 
С 1740 по 1743 год был певцом и помощником органиста в церкви Марии Магдалины в Бреслау. С 1744 года изучал теологию в университете Лейпцига. Там же познакомился со своим учителем, а затем будущим тестем Иоганном Себастианом Бахом.

С 1748 года служил органистом в Наумбурге. В январе 1749 года женился на Елизавете Юлиане Фридерике Бах.

Слыл мультиинструменталистом, кроме орга́на, хорошо играл на скрипке и виолончели.

Пользовался в своё время известностью как композитор, но его сочинения не были напечатаны. Некоторые манускрипты находятся в Берлинской библиотеке.

Сохранились отдельные музыкальные произведения Альтниколя, в том числе:
 два мотета
 «Befiehl du deine Wege», на тексты духовных лютеранских песнопений Пауля Герхардта (для четырёх голосов)
 «Ныне благодарим Бога» (для 5 голосов)
 фортепианная соната
 две кантаты
 a Ricercare (мажор) для фортепиано (органа?)
 Messe in d-Moll (Kyrie, Gloria)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Биография

Композиторы эпохи барокко
Мультиинструменталисты по алфавиту
Мультиинструменталисты Германии
Академические музыканты Германии